Chamberlin-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Chamberlin-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Chamberlin-Gletscher (Antarktika) im Grahamland, Antarktische Halbinsel